Sikfors (Hällefors), een plaats in de Zweedse gemeente Hällefors
Sikfors (Piteå), een plaats in de Zweedse gemeente Piteå